Jegstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Jegstrup (Skive Kommune) – en bebyggelse i Dommerby Sogn, Skive Kommune
 Jegstrup (Viborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ravnstrup Sogn, Viborg Kommune
 Jegstrup (Aarhus) – en bebyggelse og et ejerlav i Tranbjerg Sogn, Aarhus Kommune